Bur (plaats), plaats in Denemarken
 Bur (parochie), parochie in Denemarken
 Bur (mythologie), figuur uit de Germaanse mythologie